Универзитет Парис-Сацлаи () је француски универзитет основан 2015. и налази се у Жиф сир Ивету.

Референце

Спољашње везе 

 Универзитет у Версају  

Универзитети у Француској